Snoqualmie, una tribù di nativi americani
 Snoqualmie, città dello Stato di Washington
 Snoqualmie, fiume che scorre nello Stato di Washington.